Pułki piechoty (strzelców) noszące numer „201”:

Wojska Polskiego:
 201 Pułk Piechoty (1920)
 201 Pułk Piechoty (1939)